Giuseppe Di Martino és un sacerdot italià. Dirigeix simultàniament les parròquies de Sant Michele i el Sagrat Cor, del Bisbat de Patti.

Giuseppe Di Martino va néixer el 25 de maig de 1972 a Alemanya, on va viure els seus anys d'infantesa amb la seva família d'origen.

La seva arribada a Itàlia es remunta al 1983. Es va llicenciar el 1991 a la ITCG "F.P. Merendino "de Capo d'Orlando. L'any pastoral 1991/1992 va viure una profunda experiència d'espiritualitat en contacte amb el "carisma de la unitat" a Loppiano, la ciutadella internacional del Moviment Focolari fundada per Chiara Lubich.

Va iniciar el seu itinerari de formació sacerdotal al setembre del 1992 al Seminari Episcopal de Patti.

L'any pastoral 1994/95 va viure una altra experiència extraordinària i incisiva a la Casa d'Acollida “S. Maria della Strada ”fundada i dirigida per Don Francesco Pati a Galati S. Anna (Missina).

El 1998 va obtenir el Batxillerat a l'Institut Teològic San Tommaso de Messina.

El 3 de juliol de 1999 va ser ordenat sacerdot per H.E. Mossèn Ignazio Zambiente - bisbe de Patti, i el setembre del mateix any va ser nomenat vicari parroquial de la Parròquia de S. Nicolò di Bari a Santo Stefano di Camastra (Missina).

Va ser nomenat responsable del Ministeri de la Joventut per a la diòcesi de Patti el 31 de desembre de 2001.

El setembre de 2005 va ser nomenat rector de la parròquia de S. Michele Arcangelo a Patti.

Va obtenir el diploma de pastor juvenil a la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma el 2007.

A més del Ministeri de la Joventut i la guia de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Patti, des de l'1 de gener de 2011 també és sacerdot parroquial de la parròquia del Sagrat Cor de Jesús, a Patti.

Referències

Enllaços externs 
 Resp. Diocesano

Religiosos italians
Persones de Rin del Nord-Westfàlia
Religiosos alemanys